D’Iberville steht für:

 D’Iberville, eine Stadt im Bundesstaat Mississippi, Vereinigte Staaten
 D’Iberville (Metro Montreal), eine U-Bahn-Station in Montreal, Kanada
 D’Iberville (Schiff, 1894), ein französischer Aviso
 D’Iberville (Schiff, 1935), ein französischer Aviso
 D’Iberville-Klasse, ein Schiffsbautyp
 Lac D’Iberville, ein See in der Provinz Québec, Kanada